Parsa steht:

 altpersisch für Persis, altpersische Region, von der die heutige Bezeichnung Persien abgeleitet wurde
 altpersisch für Persepolis
 für Parsa (Distrikt), Distrikt in Nepal

Personen:

 Amanullah Parsa (* 1933), afghanischer Künstler, Repräsentant Moderner, Neoimpressionistischer Kunst, Professor für Kunst
 Farrochru Parsa (1922–1980), iranische Ministerin, Pädagogin, Ärztin und Frauenrechtlerin
 Marian Pârșă (1986–2010), rumänischer Fußballspieler
 Nasrat Parsa (~1969–2005), afghanischer Sänger
 Parsa Marvi (* 1982 in Teheran), SPD-Bundestagsabgeordneter, Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Stadt